Горманстон:

 Горманстон — деревня в Ирландии, находится в графстве Мит (провинция Ленстер).
 Горманстон — железнодорожная станция в графстве Мит, Республика Ирландия.